«Зени́т-ЕМ» — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, выпускавшийся на Красногорском механическом заводе с 1972—1985 и в 1988 году. Первый фотоаппарат семейства «Зенит-Е» с механизмом нажимной диафрагмы, который комплектовался объективом «Гелиос-44М» с соответствующим приводом.

Розничная цена «Зенита-ЕМ» в 1980 году была 140 рублей.. Выпущено 979 139 экземпляров. Производство прекращено в пользу фотоаппарата «Зенит-11» (выпускался с 1982 до 1992 года).

Особенности конструкции 
В целом «Зенит-ЕМ» почти не отличается от своего предшественника «Зенит-Е». Усовершенствования коснулись конструкции спусковой кнопки, ставшей частью механизма нажимной диафрагмы, и замены матового стекла видоискателя цельноштампованным фокусировочным экраном с микрорастром в центре. Спусковая кнопка переместилась с оси взводного курка на верхний щиток, одновременно получив поворотную муфту включения обратной перемотки плёнки. Это позволило совместить толкатели спуска и отключения мерного валика, упростив форму плоской пружины под затвором, но с точки зрения эргономики такое расположение кнопки проигрывало прототипу. Изменена форма регулятора опережения вспышки, ставшего кольцом вместо рычажка. Кроме этого фотоаппарат вновь оснащён проушинами для крепления ремня, отсутствовавшими в базовой модели. Изменилась и комплектация камеры: вместо выбора из двух объективов «Гелиос-44-2» и «Индустар-50-2» штатным стал только «Гелиос-44М» с диафрагмой нажимного типа.

Технические характеристики 
 Тип — однообъективный зеркальный фотоаппарат со встроенным несопряжённым экспонометром и механизмом зеркала постоянного визирования.
 Тип применяемого фотоматериала — перфорированная фотокиноплёнка шириной 35 мм (фотоплёнка типа 135) в кассетах. Размер кадра — 24×36 мм.
 Тип затвора — механический, шторно-щелевой с горизонтальным движением матерчатых шторок. Выдержки затвора — от 1/30 до 1/500 сек, «B» и длительная. Выдержка синхронизации с лампами-вспышками — 1/30 с.
 Штатный объектив — «Гелиос-44М» с «прыгающей» диафрагмой.
 Тип крепления объектива — резьбовое соединение M42×1/45,5
 Размер поля изображения видоискателя — 20×28 мм.
 Тип фокусировочного экрана — линза Френеля с микрорастром и матовым стеклом.
 Увеличение окуляра — 5×.
 Экспонометр — с селеновым фотоэлементом и двухстрелочным индикатором на верхней панели.
 Синхроконтакт — с регулятором упреждения синхронизации фотовспышки.
 Корпус — литой из алюминиевого сплава, с открывающейся задней стенкой.
 Курковый взвод затвора и перемотки плёнки. Изменённая кнопка спуска затвора им обратной перемотки плёнки (по типу фотоаппарата «Зенит-3»).
 Счётчик кадров с ручной установкой первого кадра.
 Резьба штативного гнезда — 1/4 дюйма.
 Механический автоспуск.
 На моделях ранних выпусков крепление для фотовспышки отсутствовало, съёмный кронштейн приобретался отдельно.

В 1972—1973 году выпускался «Зенит-ВМ» («Зенит-ЕМ» без экспонометра), произведено всего 1.239 экземпляра.

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
 Руководство по эксплуатации фотоаппарата «Зенит-ЕМ»
 Г. Абрамов. Этапы развития советского фотоаппаратостроения. «Зенит-ЕМ».
 «Зенит-ЕМ» на сайте Zenitcamera.

Однообъективные зеркальные фотоаппараты
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1972 году
Зенит (фотоаппаратура)